Schüttengruber ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Schüttengruber (* 1968), österreichischer Musiker aka Chris Taylor
 Ines Schüttengruber (* 1986), österreichische Organistin, Pianistin, Cembalistin und Musikpädagogin
 Manfred Schüttengruber (* 1960), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Manuel Schüttengruber (* 1983), österreichischer Fußballschiedsrichter